Antonio Flores (1818–1865) – hiszpański pisarz
 Antonio Flores Jijón (1833–1915) – ekwadorski polityk, prezydent
 Antonio Flores de Lemus (1876–1941) – hiszpański polityk i ekonomista
 Antonio Flores Diaz (zm. 1936) – hiszpański torreador
 Antonio Flores (1923–2001) – meksykański piłkarz
 Antonio Flores (1961–1995) – hiszpański aktor, kompozytor i piosenkarz
 Antonio Flores – maltański lekkoatleta, paraolimpijczyk